O  Silabário Yi (Yi:  em nuosu bburma}} nɔ̄sū bū̠mā; ) é um termo genérico para dois scripts usados para escrever as línguas Yi; Yi clássico (uma escrita de ideogramas), e o posterior silabário. O script também é conhecido historicamente em chinês como  Cuan Wen  () ou Wei Shu () e vários outros nomes (), entre eles "escrita Kedou" (). 中国少数民族文化遗产集粹 2006- Page 9 "... 汉文史料中分别称彝文为"夷字"、"爨文"、"韪书"、"蝌蚪文"、"倮倮文"、"毕摩文"等,中华人民共和国成立后随族称的规范,统称为彝族文字,简称为彝文
[[Ficheiro: Nuosu bburma.svg |thumb|right| ou escrita Yi']]
 Silabário 
O silabário do Yi moderno padrão é ilustrado na tabela abaixo. O som representado pela coluna vem primeiro. (view table as an image):

 Vogais 

 Tons 
Uma sílaba não marcada tem tom de nível médio (33), por ex.  (ou alternativamente ). Outros tons são mostrados por uma carta final:
  t : tom de alto nível (55), por ex.  (ou alternativamente )
  x : tom alto crescente (34), por ex.  (ou alternativamente )
  p : tom em queda baixo (21), por ex.  (ou alternativamente )
Embora o dialeto Liangshan tenha quatro tons (e outros tenham mais), apenas três tons (alto, médio, baixo) têm glifos separados. O quarto tom (crescente) às vezes pode ocorrer como uma inflexão gramatical do tom médio, por isso é escrito com o glifo do tom médio mais uma marca diacrítica (um arco sobrescrito). Contando sílabas com este diacrítico, o script representa 1.164 sílabas. Além disso, há uma marca de iteração de sílaba, ꀕ (representada como  'w'  em Yi pinyin) que é usada para reduplicar uma sílaba anterior.
Yi em pinyin

As letras expandidas pinyin usadas para escrever Yi são:
 Consoantes 
As séries consonantais são tenuis stop, aspirado, sonoro, pré-analizado, nasal surdo, nasal sonoro, fricativa surdo, fricativo sonoro, respectivamente. Além disso,  hl, l  são laterais e  hx  é .  V, w, ss, r, y  são as fricativas expressas. Com paradas e africadas, a vozeamento é mostrada dobrando a letra.
Plosivas
Labiais -  b , p , bb , nb , hm , m , f , v 
Alveolares - d , t , dd , nd , hn , n , hl , l 
Velares - g , k , gg , mg , hx , ng , h , w 
Africadas
Alveolares - z , c , zz , nz , s , ss 
Retroflexas - zh , ch , rr , nr , sh , r 
Palatais - j , q , jj , nj , ny , x , y 
Fim
Deve ser distinguido do Yi romanizado (彝文 羅馬 拼音 Yíwén Luómǎ pīnyīn), que era um sistema (ou sistemas) inventado por missionários e usado intermitentemente depois por algumas instituições governamentais.Benoît Vermander L'enclos à moutons: un village nuosu au sud-ouest de la Chine 2007 Page 8 "Si les Nuosu vivent sur le territoire chinois, s'ils sont citoyens chinois et gouvernés de fait par le Parti-État chinois, l'univers culturel dans lequel ... Par ailleurs, un système de transcription formé sur l'alphabet latin a été également mis au point ..." Havia também um  abugida Yi ou alfasilabário criado por Sam Pollard, a escrita Pollard para a língua Miao, que ele adaptou para "Nasu" também.-Annual report of the American Bible Society American Bible Society 1949- Volume 133 - Page 248 "In the Nasu New Testament the so-called "Pollard" Script is used. Its alphabet was invented by the late Mr. Pollard, a British missionary, who worked in Yunnan and Kweichow Provinces. Since the publication of the first edition of 5,000, more ..." A escrita Yi tradicional dos dias atuais pode ser subdividida em cinco variedades principais (Huáng Jiànmíng 1993); a da língua Nuosu (a forma de prestígio da língua Yi centrada na área de Liangshan), da língua Nusu incluindo o Wusa), língua Nisu (Yi do Sul), a do [Povo Sani (撒尼) e Azhe (阿哲).黄建明 Huáng Jiànmíng 彝族古籍文献概要 1993 Yizu guji wenxian gaiyao [Outline of classical literature of Yi nationality]. By Huang Jianming. Yunnan minzu chubanshe, 1993.
 

Classical Yi é um sistema silábico  logográfico que foi supostamente desenvolvido durante a dinastia Tang (618-907) por alguém chamado Aki (). No entanto, os primeiros exemplos sobreviventes da escrita Yi datam apenas do final do século XV e início do século XVI sendo o exemplo mais antigo uma inscrição em um sino de bronze datado de 1485. Existem dezenas de milhares de manuscritos na escrita Yi, datando de vários séculos, embora a maioria não tenha data. Nos últimos anos, vários textos manuscritos Yi escritos na escrita sua tradicional foram publicados.

Diz-se que a escrita original compreendia 1.840 caracteres, mas ao longo dos séculos foram desenvolvidas formas de glifos amplamente divergentes em diferentes áreas de língua, um exemplo extremo sendo o caractere para "estômago", que existe em cerca de quarenta variantes de glifos. Devido a essa variação regional, cerca de 90 mil diferentes glifos Yi são conhecidos em manuscritos e inscrições. Embora semelhante à escrita chinesa em função, os glifos são independentes na forma, com pouco a sugerir que eles estejam diretamente relacionados. No entanto, existem alguns empréstimos do chinês, como os caracteres dos números usados em algumas tradições do script Yi.

Os idiomas escritos com a escrita clássica incluem Nuosu,  Nisu]], Wusa Nasu e Mantsi].
Yi Moderno
O  Yi Moderno é um silabário padronizado derivado da escrita clássica em 1974 pelo  governo chinês.

Em 1980, tornou-se a escrita oficial do dialeto Liangshan (Montanha Fria) da Língua Nuosu Yi da Prefeitura Autônoma de Liangshan Yi e, consequentemente, é conhecida como Escrita Yi Padrão de Liangshan (涼山 規範 彝文 Liángshān guīfàn Yíwén). Outros dialetos do Yi ainda não possuem uma escrita padronizada. Existem 756 glifos básicos baseados no dialeto Liangshan, mais 63 para sílabas usadas apenas para palavras emprestadas do chinês.

O silabário nativo representa sílabas vogais e consoante-vogais, formadas por 43 consoantes e 8 vogais que podem ocorrer com qualquer um dos três tons, mais duas vogais "zumbidas" que só podem ocorrer como meio-tom. Nem todas as combinações são possíveis.
Embora o dialeto Liangshan tenha quatro tons (e outros tenham mais), apenas três tons (alto, médio, baixo) têm glifos separados. O quarto tom (crescente) às vezes pode ocorrer como uma inflexão gramatical do tom médio, por isso é escrito com o glifo do tom médio mais uma marca diacrítica (um arco sobrescrito). Contando sílabas com este diacrítico, o script representa 1.164 sílabas. Além disso, há uma marca de iteração de sílaba, ꀕ (representada como  'w'  em Yi pinyin) que é usada para reduplicar uma sílaba anterior.

 Unicode 
O bloco Unicode para o Yi Moderno tem as sílabas Yi (U+A000 to U+A48C) e compreende 1.164 sílabas (as sílabas com uma marca diacrítica são codificadas separadamente e não são decomponíveis em sílabas mais a combinação da marca diacrítica e uma marca de iteração de sílaba (U + A015, incorretamente denominada YI SÍLABLE WU). Além disso, um conjunto de 55 radicais chineses para uso na classificação para dicionários U+A490 até U+A4C6 (Rdicais Yi). Sílabas Yi e radicais Yi foram adicionados como novos blocos ao Padrão Unicode com a versão 3.0. 

O  'Yi Clássico'  - que é um script ideográfico como os caracteres chineses - ainda não foi codificado em Unicode, mas uma proposta para codificar 88.613 caracteres Clássicos Yi foi feita em 2007.

 Notas 

 Bibliografia 
Miyake, Marc. 2011. Yi romanization. (Parts 1-5, 6.)
 Ligações externas 
 Dr Halina Wasilewska -- The Yi writing system and its position among the scripts of East Asia
  Dr Kazue Iwasa -- Geolinguistical approach to the analysis of Yi characters and current findings
 Yi script and language at Omniglot Pronunciation of Yi Consonant and Vowel
 Yi People.com Official Yi language version of the People's Daily'' website

Silabário Yi
Silabário Yi